

Codici 
 TBS – codice ISO 3166-2:PS del governatorato di Tubas nello Stato di Palestina
 TBS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Tbilisi-Novoalexeyvka, Tbilisi, Georgia
 tbs – codice ISO 639-3 della lingua tanguat

Sigle 
 Tanzania Bureau of Standards – ente di normazione della Tanzania
 Taking Back Sunday – gruppo musicale emo statunitense

Televisioni 
 Tokyo Broadcasting System – rete televisiva giapponese.
 Turner Broadcasting System – azienda statunitense attiva nel settore dei media.
 TBS – canale televisivo statunitense.
 Television Broadcasting System – azienda televisiva italiana.

Unità di misura
 Tbs., abbreviazione del cucchiaio da tavola